Досаев — казахская и русская фамилия. Известные носители:
 Досаев, Гани Кабылбекович (род. 1973) — казахстанский кикбоксер.
 Досаев, Ерболат Аскарбекович (род. 1970) — государственный деятель Республики Казахстан.
 Досаев, Кайрат Аскербекулы — аким города Тараз с 24 апреля 2019 года.
 Досаев, Пётр Алексеевич (1923—1986) — строитель, бульдозерист, Герой Социалистического Труда (1958).
 Досаев, Фарид Абдулович (1933—2021) — советский пловец и комментатор.

См. также 
 Досаевы